Ла Виолета има више значења:

 Ла Виолета (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Виолета (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Виолета (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Виолета (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Виолета (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Виолета (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виолета (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Виолета (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Виолета (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Виолета (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Виолета (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику